Ву́лиця Мате́йка (також вулиця Яна Матейка) — назва вулиць у різних населених пунктах України та інших країн Європи.

Вулиця Матейка



Поточні назви 
 Вулиця Матейка — вулиця в місті Івано-Франківську.
 Вулиця Матейка — вулиця в місті Львові.
 Вулиця Матейка — вулиця в місті Стрию.

Колишні вулиці 
 Вулиця Матейка — колишня назва вулиці Ярощука у місті Луцьку.
 Вулиця Матейка — колишня назва вулиці Коновальця у місті Долина.



Поточні назви 
 Вулиця Яна Матейка () — вулиця у Варшаві.
 Вулиця Яна Матейка () — вулиця у Гданську.
 Вулиця Яна Матейка () — вулиця у Гдині.
 Вулиця Яна Матейка () — вулиця у Глівіцях.
 Вулиця Яна Матейка () — вулиця у Катовицях.
 Вулиця Яна Матейка () — вулиця у Лодзі.
 Вулиця Яна Матейка () — вулиця у Познані.
 Вулиця Яна Матейка () — вулиця у Ряшеві.
 Вулиця Яна Матейка () — вулиця у Свіноуйсьці.
 Вулиця Яна Матейка () — вулиця у Торуні.

Примітки 

 
Вулиці, названі на честь людей